Полкова́я — топоним в России.

 Полковая — железнодорожная станция в Завеличье, Псков, городской округ Псков, Псковская область.
 Полковая, Станция Полковая — населённый пункт в черте города Пскова, с 2020 года — микрорайон Полковой.
 Полковая — река, протекает в в Оренбургской области.
 Полковая — гора, Баговское сельское поселение, Мостовский район, Краснодарский край.